Indohya är ett släkte av spindeldjur. Indohya ingår i familjen Hyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Indohya